Telefon steht für:
 Telefon, Fernsprechgerät
 Telefongespräch (schweizerdeutsch)

Telefon ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte auf den Südlichen Shetlandinseln:
 Telefon Bay, Bucht von Deception Island
 Telefon Point, Kap auf King George Island
 Telefon Ridge, Gebirgskamm auf Deception Island
 Telefon Rocks, Felsengruppe auf King George Island

Telefon ist Titel oder Titelbestandteil folgender Werke:
 The Telephone, Opera buffa (1947) von Gian Carlo Menotti
 Das geheimnisvolle Telefon, deutscher Kriminalfilm (1916)
 Telefon Butterfield 8, US-Filmdrama von Daniel Mann (1960)
 Nachts ging das Telefon, deutsches Filmlustspiel (1962) von Géza von Cziffra 
 Stimme am Telefon, US-Filmdrama (1965)
 Telefon (Film), US-Agentenfilm von Don Siegel (1977)
 Max, Susi und das magische Telefon, tschechischer Fantasyfilm (2001)

Siehe auch:
 Telefone
 Telephone
 Téléphone